CCN peut faire référence à divers sujets.

Sigle 

CCN est un sigle composé des deux lettres C et N.

Organisation 
 Centre de Communication Nord, un nœud de communication situé au nord du centre ville de Bruxelles ;
 Centre chorégraphique national, en France ;
 Collège des ceintures noires de judo, une association regroupant les pratiquants les plus gradés de la discipline ;
  ;
 Communauté du Chemin Neuf, une communauté catholique à vocation œcuménique ;
 Commission Consultative Nationale des IUT ;
 Consulte des comités nationalistes, un parti politique corse.

Droit 
 Convention collective nationale, voir Liste des conventions collectives en France.

Géographie 
 Communauté de communes du Naucellois, dans l'Aveyron, en France.

Sciences 
 CCN, une famille de protéines de la matrice extracellulaire ;
 Colección castro naranjal 51, un cacaoyer hybride.

Abréviation 
 CCN : abréviation (rare) de « Conclusion ».

Code 
CCN est un code qui peut désigner :
 aérodrome de Chaghcharan, en Afghanistan, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports